У́лица Бела́на (у́лица Эдуа́рда Бела́на) — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит от улицы Кривенкова до Воронежского шоссе между улицами Катукова и Свиридова. Пересекает улицу Стаханова. К чётной стороне примыкают улицы Шерстобитова и Мистюкова, к нечётной — улица Меркулова.

Дома по нечётной стороне улицы находятся в 27-м и 26-м микрорайонах, а по чётной — в 28-м, 29-м и в перспективе 30-м микрорайонах города.

Названа в честь Героя России Э. Б. Белана (1970—1999), офицера милиции липецкого УВД, погибшего во время отражения нападения террористов на село Новолакское Республики Дагестан.

Улица застроена и продолжает активно застраиваться многоэтажными жилыми домами.

В доме № 26 (угол с Воронежским шоссе) расположен гипермаркет Ашан

Транспорт 
 к домам начала улицы — авт. 330, 351, 359, ост.: «Ул. Белана»;трол. 6, 8; авт. 308, 324, 346, 348, 359, ост.: «Ул. Кривенкова».
 к домам середины улицы — авт. 351, ост.: «28-й микрорайон»; трол. 6, 8; авт. 28, 308, 326, 346, 348, 359, ост.: «Ул. Стаханова»; трол. 6, 8; авт. 28, 306, 308, 352, 359 ост.: «Ул. Стаханова-2».
 к концу улицы — трол. 6, 8; авт. 28, 306, 308, 352, 359, ост. «Ул. Меркулова».
 к гипермаркету Ашан — авт. 35, 36, 37, 345, 353, 402, ост. «Ул. 8 Марта (Сырское)».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка